McCormick House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 McCormick House (Colorado), ID-Nr. 09000869
 McCormick House (Pennsylvania), ID-Nr. 76002286